Змагання з вільної боротьбі серед жінок у ваговій категорії до 55 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2013 відбулись 19 вересня у Будапештській спортивній арені імені Ласло Паппа у Будапешті (Угорщина).

Медалісти

Результати 
Позначення
 F — чиста перемога

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
 Результати

Чемпіонат світу з боротьби 2013